Salzmann est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alexandre de Salzmann (1874-1934), artiste géorgien ;
 Auguste Salzmann (1824-1872), photographe français ;
 Christian Gotthilf Salzmann (1744-1811), pédagogue allemand ;
 Siegmund Salzmann, connu sous le pseudonyme Felix Salten (1869-1945), écrivain autrichien ;
 Friedrich Salzmann (1915-1990), journaliste et homme politique suisse ;
 Gottfried Salzmann (1943-), peintre autrichien travaillant en France ;
 Jean-Loup Salzmann (1955-), universitaire français ;
 Jeanne de Salzmann (1889-1990), élève de Georges Gurdjieff ;
 Jodok Salzmann (1995-), coureur cycliste autrichien ;
 Karl Salzmann (1821-1906), homme politique allemand ;
 Max Salzmann (1850-1897), architecte allemand ;
  (1917-2007), pédagogue géorgienne ;
 Philipp Salzmann (1781-1851), botaniste, entomologiste, médecin et pédagogue allemand ;
 Urs Salzmann (1954-), bobeur suisse.

Patronyme allemand